El topónimo Villargordo puede hacer referencia a:

 Villargordo (Villarmuerto), una localidad del municipio de Villarmuerto, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España; 
 Villargordo (Jaén), una localidad del municipio de Villatorres, en la provincia de Jaén, Andalucía, España; o
 Villargordo del Cabriel, un municipio de la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, España.